Tangkil kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tangkil (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,67, long 108,36), 
 Desa Tangkil (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,40, long 111,02), 
 Desa Tangkil (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,78, long 106,75), 
 Desa Tangkil (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,75, long 106,88), 
 Desa Tangkil (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,53, long 106,88), 
 Kelurahan Tangkil, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Tangkil (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar